Peter Sippel (1969) arbitro di calcio tedesco.
 Tobias Sippel (1988) calciatore tedesco.

Pagine correlate 
 Zippel